Izquierda liberal puede referirse a:

 Izquierda Liberal Monárquica (o albistas), partido político español durante el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República Española.
 Liberalismo de izquierda, corriente político-ideológica.